Die Football League First Division 1971/72 war die 73. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 1971 und endete am 11. Mai 1972.

Am letzten Spieltag bezwang der Tabellendritte Derby County den Tabellenführer FC Liverpool dank eines Tores von John McGovern mit 1:0 und sicherte sich damit erstmals in seiner Geschichte, mit einem Punkt Vorsprung vor den Verfolgern Leeds United, FC Liverpool und Manchester City, die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Sheffield United und Leicester City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Nottingham Forest und Huddersfield Town den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Birmingham City und Norwich City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||20
||19
||22
||19
||21
||23
||21
||22
||22
||27
||21
||22
||24
||26
||23
||23
||26
||22
||23
||22
||21

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Derby County 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1971/72 für Derby County in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Gerald Mortimer: Derby County. A Complete Record 1884–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-39-9.

Weblinks 
 England 1971-72 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1971/72
Fußballsaison 1971/72